Areca Backup ist eine in Java geschriebene freie Software zur Datensicherung und wird unter der GPL v2.0-Lizenz veröffentlicht.

Areca Backup wurde offenbar seit August 2015 nicht mehr weiterentwickelt.

Eigenschaften (Auswahl)
 ZIP/ZIP64-Datenkompression
 AES 128- & AES 256-Dateiverschlüsselung
 Filter für die Dateiauswahl (nach Dateiendung, Verzeichnis, Größe, Datum …)
 Zusammenfügen von Archiven
 Simulation von Backups
 FTP- und FTPS-Unterstützung
 SFTP-Unterstützung

Arten von Backups 
 Full backup: Bei einem full backup werden alle ausgewählten Dateien in einer Archivdatei gespeichert, unabhängig davon, ob sie seit dem letzten Backup verändert wurden oder nicht.
 Incremental backup: Bei einem incremental backup werden nur die Dateien in die Archivdatei übernommen, die seit dem letzten Backup verändert wurden.
 Differential backup: Bei einem differential backup werden nur die Dateien in die Archivdatei übernommen, die seit dem letzten full backup verändert wurden.

Um festzustellen, ob eine Datei verändert wurde, verwendet Areca wahlweise Dateigröße und den Zeitpunkt der letzten Änderung – oder den Dateiinhalt. Auf Wunsch werden inkrementelle und differentielle Backups platzsparend delta-kodiert angelegt.

Weblinks 
 Offizielle Website von Areca Backup
 Artikel auf Linux-Community.de

Freie Software
Datensicherungssoftware
Java-Programm